Jicchak Jicchaki (1902–1955) – izraelski polityk
 Jicchak Jicchaki (1936–1994) – izraelski polityk